Damallsvenskan 1988 i fotboll spelades 24 april–24 september 1988. Efter sammanläggningen av division 1-serierna, var detta den första säsongen med en enda, gemensam högsta serie med namnet Damallsvenskan. Både serien och SM-slutspelet vanns av Öxabäcks IF. Serien hade 22 omgångar och de fyra bästa gick vidare till SM-slutspel. Lag 11 till 12 flyttades ner. Man fick två poäng för seger, en poäng för oavgjort och noll poäng för förlust.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler
Första matchen spelades den 29 oktober 1988, andra matchen spelades den 5 november 1988.

Öxabäcks IF svenska mästarinnor.

Källor

Fotboll i Sverige 1988
1988
Fotbollssäsongen 1988